O  rio Caiaí é um curso de água do estado de Pernambuco, no Brasil. É um dos afluentes do rio Capibaribe. Sua  nascente está localizada em Santa Maria do Cambucá e passa pela divisa entre Surubim e Casinhas, Surubim e Bom Jardim até encontrar o Capibaribe em Salgadinho.

Caiaí